Der Turm (boek) - Boek van Uwe Tellkamp uit 2008
 Der Turm (televisieserie) - Duitse tv-serie uit 2012, gebaseerd op bovenstaand boek
 Der Turm (treurspel) - treurspel van Hugo von Hofmannsthal